«Мужской сезон: Бархатная революция» — российский боевик Олега Степченко. Премьера картины в прокате состоялась 14 сентября 2005 года. Премьера фильма в федеральном телеэфире состоялась 25 ноября того же года на «Первом канале». Премьера полной телевизионной версии хронометражем 208 минут состоялась 22 марта 2008 года на канале «РЕН ТВ».

Сюжет 
Жизнь майора Вершинина, специалиста по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, похожа на ад. Его жену подсадили на наркотики. Его самого отстраняют от дел, послав замену, майора Суворовцева. Есть только неделя, чтобы сдать дела. В течение этой недели семью майора Вершинина берут в заложники.

За это время Вершинину и Суворовцеву предстоит раскрыть международное дело, в котором завязаны несколько наркокартелей.

Съёмки 

Хотя действия фильма и разворачиваются в нескольких разных странах, фильм был полностью снят в Праге. Перестрелка на заброшенной станции метро была снята на окраине чешской столицы. Погоня в финале фильма так же, как и все дорожные сцены, была снята на трассе D1, соединяющей города Прага и Брно и проходящей вплоть до границы с Польшей. Сделка между различными наркоторговцами, которая по сценарию фильма происходит где-то в Европе, была снята на территории одного из пражских музеев. Также, на аэродроме можно заметить, что все охранники одеты в чешскую военную форму.

В ролях 
 Алексей Кравченко — Вершинин
 Алексей Петрухин — Суворовцев
 Михаил Горевой — Клерк
 Игорь Жижикин — Родионов «Щука»
 Олег Тактаров — Тагилов «Скала»
 Александр Карпов — Бердяев
 Игорь Кашинцев — Курков «Седой»
 Оскар Кучера — бармен
 Василий Ливанов — Шувалов
 Арнис Лицитис — киллер
 Ольга Погодина — сотрудница
 Виктория Толстоганова — жена Вершинина
 Анна Чиповская — дочь Вершинина
 Пётр Фёдоров — опер
 Анна Чурина — девушка с телефоном
 Александр Яковлев — Сорс
 Тимати — Супер-Федя
 Виктор Гусев — камео
 Майкл Мэдсен — американский наркобарон

Саундтрек 

Мужской сезон: Бархатная революция. Оригинальный саундтрек к фильму
Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 Рецензия газеты «Коммерсант»

Криминальные боевики России
Фильмы России 2005 года